Demetriusz II Antygonida (ok. 276 p.n.e.-229 p.n.e.) – król Macedonii z dynastii Antygonidów od 239 p.n.e.
 Demetriusz II Baktryjski – władca Baktrii w latach ok. 175 p.n.e.-170 p.n.e.
 Demetriusz II Nikator (161 p.n.e.-125 p.n.e.) – władca monarchii Seleukidów w latach 145 p.n.e.-139 p.n.e. i 129 p.n.e.-125 p.n.e.